Лобач (гора) — гора в Татарстані

Персоналії 
 Лобач В'ячеслав Іванович (1946—2020) — український політик.
 Лобач Марина Вікентіївна (*1970) — радянська гімнастка, олімпійська чемпіонка.
 Лобач Юрій Володимирович (*1976) — український політик.

українські прізвища
Білоруські прізвища